Marr puede referirse a:

 Barbara La Marr, actriz de teatro y cine, artista de cabaré y guionista
 Carl von Marr, pintor estadounidense
 Johnny Marr, compositor, guitarrista, armonicista, teclista y cantante inglés
 Nikolái Marr, historiador, arqueólogo, y políglota ruso
 Wilhelm Marr, político alemán